Christopher Lloyd peut désigner :
 Christopher Lloyd (1938-), acteur américian ;
  (1906-1986), historien britannique de la Royal Navy ;
 Christopher Lloyd (1960-), producteur américain de télévision ;
 Christopher Charles Lloyd dit Lloyd Banks (1932-), rappeur américain.

Voir aussi